Borut Potočnik, slovenski hokejist, * 7. avgust 1969, Kranj.

Potočnik je bil v svoji zadnji aktivni sezoni 2001 član kluba HK Slavija. Med letoma 1994 in 1996 je bil član slovenske reprezentance v hokeju na ledu.

Pregled kariere

|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
| 3
| 2
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|

|
|
|
|
|
|
|-
| Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 20
| 1
| 5
| 6
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 14
| 1
| 5
| 6
| +16
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |50
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |15
| bgcolor="#7FFF00" |22
| bgcolor="#7FFF00" |+14
| bgcolor="#7FFF00" |38
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HK Slavija